„Б“ Футболна група сезон 2015/16 е съставена от 16 отбора, които играят по 2 срещи помежду си на разменено гостуване. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните четири отбора изпадат във „В“ група, а първите 2 се класират директно за „А“ група.

Класиране

Резултати 
 Резултатите са обновени за последно след изиграването на срещите от XXVIII кръг на 15 май 2016.

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Влизат 
 Черноморец (Балчик)
 ЦСКА (София)

Бележки

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 Sportal.bg Статистика – Б Група 

2015 – 16
Б група
Б група